Bruce Dern (1936), een Amerikaans acteur
 Laura Dern (1967), een Amerikaans actrice

Engelse achternaam